Флорес има више значења:

 Флорес
 Флорес (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Флорес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Флорес (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Флорес, Естасион (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Флорес (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Флорес (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Флорес, Колонија Флорес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику